Wiedergraben ist ein Gewässername:
 Wiedergraben (Kinsach), rechter Zufluss der Kinsach in Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wiedergraben (Windach), linker Zufluss der Windach vor Windach, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern